Сёмин, Алексей:
 
 Сёмин, Алексей Георгиевич (1914—2001) — советский оператор документального кино.